

Wydarzenia 

 Kartagińczycy zdobyli i złupili Selinunt i Himerę.